brief – dokument dotyczący zamawianej kampanii reklamowej
 Brief – miesięcznik o tematyce marketingowej i reklamowej
 Brief – czytnik kanałów (rozszerzenie Mozilli Firefoxa)